Натуральне число 89
 89 рік до нашої ери
 89 рік нашої ери